Neun Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Meteor.

 HMS Meteor (1797), ein Kanonenboot mit 12 Kanonen, das ursprünglich als Lady Cathcart in zivilen Diensten stand. Sie wurde 1797 angekauft und als Gunboat No. 34 in Dienst gestellt. 1802 wurde sie verkauft.
 HMS Meteor (1803), eine Bombarde mit acht Kanonen, die ursprünglich als Sarah Ann in zivilen Diensten stand. Sie wurde 1803 angekauft und 1811 wieder verkauft.
 HMS Starr (1805), eine Sloop mit 18 Kanonen, die 1805 als HMS Starr vom Stapel lief. Sie wurde 1812 zur Bombarde umgebaut und auf den Namen HMS Meteor getauft. 1816 wurde sie verkauft.
 HMS Meteor (1823), eine Bombarde mit acht Kanonen, die 1823 vom Stapel lief. Sie wurde 1832 zum Forschungsschiff umgebaut und auf den Namen HMS Beacon getauft. 1846 wurde sie verkauft.
 HMS Meteor (1824), ein hölzerner Raddampfer, der 1824 vom Stapel lief und 1861 abgewrackt wurde.
 HMS Meteor (1839), ein Flusskanonenboot, das 1839 vom Stapel lief. Der Verbleib ist unbekannt.
 HMS Meteor (1855), eine Schwimmende Batterie, die 1855 vom Stapel lief und 1861 abgewrackt wurde.
 HMS Meteor (1914) ein Zerstörer der M-Klasse, der 1914 vom Stapel lief und 1921 verkauft wurde.
 HMS Meteor (G74) ein Zerstörer der L- und M-Klasse, der 1941 vom Stapel lief. Sie wurde 1959 an die türkische Marine übergeben und in Piyale Pasha umgetauft. 1979 wurde sie aus den Bestandslisten gestrichen.

Meteor